Солоду́хо — фамилия. Известные носители:

 Солодухо, Виктор Яковлевич (1940—2008) — советский композитор.
 Солодухо, Натан Моисеевич (род. 1952) — российский философ.
 Солодухо, Юдель Орелевич (1877—1963) — советский историк-востоковед, гебраист, арабист.
 Солодухо, Яков Семёнович (1911—1987) — советский композитор.

См. также